Wojna Francji z Ligą Augsburską
 Wielka Koalicja (1688–1697)

Okres rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich
 I koalicja antyfrancuska (1792–1797)
 II koalicja antyfrancuska (1798–1802)
 III koalicja antyfrancuska (1805)
 IV koalicja antyfrancuska (1806–1807)
 V koalicja antyfrancuska (1809)
 VI koalicja antyfrancuska (1812–1814)
 VII koalicja antyfrancuska (1815)